Smith County er navnet på 4 counties i USA:

 Smith County, Kansas
 Smith County, Mississippi
 Smith County, Tennessee
 Smith County, Texas

Se også 
 Smyth County, Virginia